Fighting Mad – film del 1917 diretto da Edward J. Le Saint
Fighting Mad – cortometraggio del 1919 diretto da George Terwilliger
Fighting Mad – film del 1939 diretto da Sam Newfield
Fighting Mad – film del 1957 diretto da Denis Kavanagh
Fighting Mad – film del 1976 diretto da Jonathan Demme